Хамзаев — фамилия.

Известные носители  Хамзаев, Абдулла Майрбекович (1936-2004) — помощник генерального прокурора РСФСР и СССР, полковник юстиции в отставке. Адвокат, заслуженный юрист РСФСР.
 Хамзаев, Аднан Догуевич (род. 1950) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Хамзаев, Алмаз Насреддинович (род. 1955) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Хамзаев, Бийсултан Султанбиевич (род. 1982) — российский общественный деятель, руководитель проекта «Трезвая Россия».
 Хамзаев, Магомед Русланович (род. 1988) — российский чеченский боец смешанных единоборств, чемпион мира по шутфайтингу.